Termin -{CL}- ima više značenja.

 Hlor, hlor (Cl)
 Kardiolipin
 Čile, ISO kod zemlje
 Horizmatna lijaza, enzim